Nimburg – frazione del comune tedesco di Teningen
 Nimburg (oggi Nymburk) – città ceca